Disco ao vivo que compila apresentações da banda Radiohead em Oxford, Berlin, Oslo e Vaison La Romaine. Ao vivo, as músicas ganharam muito mais peso e vida, transformando-se numa massa barulhenta e eletrônica, com guitarras e pianos lado a lado. Destaque para a inédita "True Love Waits", nunca gravada antes e aqui numa versão acústica, lançada anos depois em versão estúdio e sendo uma das faixas do álbum A Moon Shaped Pool.

Faixas 
 The National Anthem - 04:57
 I Might Be Wrong - 04:52
 Morning Bell - 04:14
 Like Spinning Plates - 03:47
 Idioteque - 04:24
 Everything in It´s Right Place - 07:42
 Dollars & Cents - 05:13
 True Love Waits - 05:02

Álbuns de Radiohead

it:I Might Be Wrong - Live Recordings